A Associação Garibaldi de Esportes mais conhecida como Garibaldi é um clube de futebol brasileiro. Estreou em 2004, na segunda divisão do Campeonato Gaúcho, chegando à segunda fase. Tem sede no município de Garibaldi, no Estado do Rio Grande do Sul. Suas cores são azul, preto e branco.

Foi fundada em 18 de agosto de 1998 e seu uniforme compõe-se de uma camisa com listras verticais vermelhas e pretas, calção branco e meias brancas. Seu mascote é um índio.

Seu estádio chama-se Alcides Santarosa, com capacidade para cinco mil pessoas.

Ver também

Garibaldi
Clubes de futebol fundados em 1998
Esporte de Garibaldi